Bezzola ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Bezzola (1840–1897), Schweizer Jurist und Politiker
 Clo Duri Bezzola (1945–2004), Schweizer Schriftsteller

 Manuela Bezzola (* 1989), Schweizer Taekwondoin
 Reto R. Bezzola (1898–1983), Schweizer Romanist und Mediävist
 Rudolf Niculin Bezzola (1917–2011), Schweizer reformierter Pfarrer und Übersetzer
 Tobia Bezzola (* 1961), Schweizer Kunsthistoriker